Межево  — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Межево — агрогородок в Оршанском районе Витебской области.
 Межево — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия  
 Межево — упразднённая деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Межево — деревня в Конаковском районе Тверской области.

Другое 
 Межево — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии.
 Межево — железнодорожная платформа на участке Москва — Тверь (перегон Тверь — Редкино). Расположена на территории Конаковского района Тверской области.